Loigistal ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeindeteile:
 Loigistal (Gemeinde Hinterstoder), Ortslage am unteren Loigisbach bei Hinterstoder, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Loigistal (Tal), vom Warscheneck bei Vorderstoder (oberes Tal des Loigisbachs), Oberösterreich